Shield, en anglais « bouclier », peut se référer à :

Patronyme 
 William Shield (1748–1829), un violoniste et compositeur anglais.
 Leroy Shield (1893-1962), un compositeur américain.
 Mark Shield (né en 1973), un ancien arbitre de football australien.

Sport 
 Le Community Shield, un trophée anglais de football 
 L’Australian Rugby Shield, une compétition amateur australienne de rugby à XV0. 
 Le Shute Shield, une compétition australienne de rugby à XV.
 Le Ranfurly Shield, un trophée sanctionnant une compétition néo-zélandaise de rugby à XV. 
 Le Sheffield Shield, une compétition australienne de cricket first-class.
 Le MLS Supporters' Shield, un trophée décerné lors de la saison de la Major League Soccer
 Le League Leader's Shield, un trophée décerné lors de la saison de la Super League.

Multimédia 
 Le SHIELD, une agence d'espionnage de l'univers Marvel.
 Marvel : Les Agents du SHIELD, une série télévisée américaine inspirée de l'agence d'espionnage de l'univers Marvel.
 The Shield, une série télévisée américaine. 
 The Shield, un jeu vidéo d'action.

Autre 
 Exec Shield, un projet visant à reduire le risque des attaques automatiques à distance sur des systèmes Linux.
 Heat Shield Rock, une météorite ferreuse découverte sur Mars.
 Dalkon Shield, un dispositif de contraception intra-utérin.
 Oaken Shield, une sub-division du label indépendant français Adipocere Records.
 Un shark shield, un équipement de protection individuelle contre les requins.
 Wake Shield Facility, une plate-forme expérimentale qui a été placé à plusieurs reprises en orbite basse par la navette spatiale.
 Nvidia Shield est une console de salon fabriquée et commercialisée par Nvidia.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme